«Plaisance-du-Sud» puede referirse a:
 Plaisance-du-Sud, comuna haitiana del departamento de Nippes.
 Plaisance-du-Sud, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance-du-Sud.